ФК Баја ЛШЕ (), је мађарски фудбалски клуб. Седиште клуба је у Баје, Мађарска. Боје клуба су жута и плава.

Историјат 
Од свог оснивања клуб Баја је у трећој и другој дивизији мађарског фудбалског такмичења. У сезони 1987/88 ушао је у првих 16 тимова у Купу Мађарске, али је тамо доживео пораз од 0 : 3 од Хонведа из Будимпеште. Његов најбољи шампионски резултат долази из сезоне 1992/93, када је завршио 7. у НБ II, у својој источној групи, тада је Баја играла још две године у НБ II, на крају је елиминисана. 

У сезони 1999/00 тим је освојио прво место у НБ III. група Велике равнице и попео се на НБ II, који је због реорганизација одговарао трећој дивизији. Такође се пласирао у трећу лигу у реорганизованој лиги, где је био у НБ III, „група Велика равница”. Био је у дравској групи у сезони 2007/08. завршио је други у НБ III у групи Драва, а захваљујући повлачењу Сентлеринца, доспео је у НБ II. Играо је у западној групи друге лиге, где је завршио на 14. месту и тада је испао у НБ III групу Драва, коју је освојио са 17 разлике под вођством тренера Тамаша Нађа. 

У сезони 2010/11, тим је постигао најбољу резултат до сада, заузевши 4. место у НБ II, у својој западној групи. Годину дана касније, победио је тимове Осард, Боли, ФК Папа из прве лиге и НБ II Козармислен из друге мађарске лиге, и ушао у првих 8 екипа купу Мађарске, где је био слабији од Ујпешта и у две утакмице је изгубио укупним скором од 7 : 1 (1 : 3, 0 : 4).

Рангирање у Фудбалском спортском друштву Баја:

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница
 На Soccerway

Б